Фа́нни Што́ллар (, родилась 12 ноября 1998 года в Будапеште, Венгрия) — венгерская профессиональная теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; победительница одного юниорского турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2015); бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2014 года в миксте.

Биография 
Отец — Тибор Варга, мать — Иветт. Фанни начала заниматься теннисом в 10 лет. В 13 лет она победила на чемпионате Венгрии по теннису, став самой юной чемпионкой национального турнира среди девушек в истории.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (5)

Победы (1) 

* призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (12)

Победы (11)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Венгрии
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек